Максим Ефимович Элья́сберг (12 апреля 1905 года, Житомир — 20 марта 1995 года, Санкт-Петербург) — советский учёный, конструктор.

Биография 
Окончил среднюю техническую школу, квалификация техник-мастер (в начале 1920-х годов) и в 1929 году — Киевский политехнический институт.

В 1930 — 1995 годах работал на ЛССЗ имени Я. М. Свердлова в Ленинграде: инженер, начальник бюро расточных станков, с 1945 года по 1975 главный конструктор, с 1975 по 1995 научный консультант.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965).
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за создание новой конструкции специальных станков
 Сталинская премия второй степени (1951) — за разработку горизонтально-расточных станков отечественной конструкции.

Семья 
 отец — Хаим Берович (Ефим Борисович) Эльясберг (1874—1942), из состоятельной еврейской виленской семьи, получил университетское образование и стал видным деятелем Бунда. Умер от сыпного тифа в эвакуации.
 мать — Дебора Хаимовна (урождённая Типограф), выпускница Бестужевских медицинских курсов. Была расстреляна в Бабьем Яре.
 брат — доктор технических наук Павел Ефимович Эльясберг (1914—1988), теоретик и практик в области космической баллистики.
 жена — Лидия Николаевна Эльясберг (ур. Большакова) (1903-1981)
 сын — Виктор Эльясберг (р. 1935), кандидат технических наук.
 дочь — Наталья Эльясберг (р.1940) - художник, член Союза художников России.

Монографии 
 Примерные расчёты подъёмных кранов / М. Е. Эльясберг, М. К. Свидерский; под ред. Я. Н. Марковича; КПИ. Киев: Изд-во Исполбюро КПИ, 1926. — 232 с.
 Определение оптимального состава гаммы горизонтально-расточных станков / А. И. Фукс, М. Е. Эльясберг. — М.: НИИМАШ, 1969. — 65 с.
 Автоколебания металлорежущих станков: теория и практика / Эльясберг Максим Ефимович. — СПб.: Особое КБ станкостроения, 1993. — 181 с.; — ISBN 5-ЭМЕ-АМС

Источники 
 Станкостроительный имени Свердлова: очерк истории ленинградского станкостроительного завода имени Свердлова Глеб Борисович Борис, Сергей Васильев Лениздат, 1962 — Всего страниц: 350
 http://bsk.nios.ru/content/u-istokov-sibirskogo-stankostroeniya-oao-tyazhkostankogidropress

Примечания 

Выпускники Киевского политехнического института
Инженеры СССР